Рем — многозначное понятие.

Мифология 
 Рем — бог-рыба в древнеегипетской мифологии.
 Рем — один из легендарных основателей Рима.

Носители фамилии 
 Рем, Вальтер (1901—1963) — немецкий литературовед.
 Рем, Генрих (1828—1916) — немецкий ботаник и миколог.
 Рем, Ханс Петер (род. 1942) — немецкий шахматный композитор, гроссмейстер (1984) и арбитр (1968) по шахматной композиции.

Носители имени 
Личное имя Рем получило распространение в СССР в первой половине XX века; как и многие имена советского происхождения является сокращением (от фразы «революция мировая»).
Имя Рем может быть сокращением от латинского имени Ремигий или производным от мифологического имени. Имя также используется среди татар.
 Абзалов, Рем Абзалович (1914−1983) — Герой Советского Союза.
 Коренченко, Рем Александрович (1926−2010) — советский экономист, партийный и советский деятель.
 Хохлов, Рем Викторович (1926—1977) — советский физик, один из основоположников нелинейной оптики.
 Солоухин, Рем Иванович (1930—1988) — советский учёный в области механики и физики.
 Вяхирев, Рем Иванович (1934—2013) — советский и российский государственный деятель и управленец.
 Хабибуллин, Рем Робертович (род. 1972) — российский классический гитарист.
 Колхас, Рем (Реммент) (род. 1944) — голландский архитектор, теоретик архитектуры.

Топоним 
 Рем — посёлок в Венгрии.
 Рем — коммуна во Франции, регион Нор — Па-де-Кале, департамент Нор.

См. также 
 Бэр (единица измерения)
 Рем — одна из героинь манги и аниме-сериала Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu
 Рем — бог смерти (синигами), персонаж манги и аниме-сериала Death Note
 Фаза быстрого сна (REM-фаза, от англ. REM — rapid eye movement «быстрые движения глаз»).
 R.E.M. — американская рок-группа, названая в честь фазы быстрого сна.
 Рём
 Рема
 Путч Рема